Balderson ist der Familienname folgender Personen:
 Bo Balderson, Pseudonym eines schwedischen Schriftstellers
 Troy Balderson (* 1962), amerikanischer Politiker